Michaël (aartsengel)
Sint Michiel (Curaçao), een dorp op Curaçao